Посо́льская —  многозначный термин.

 Посольская — посёлок при станции в Кабанском районе Бурятии, в составе сельского поселения «Большереченское».
 Посольская — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали (5524 километр).

См. также 
 Посольская водка — марка водки, очищаемой с помощью сухого молока.
 Посольская изба
 Посольская лестница
 Посольская улица (Великий Новгород)
 Посольская церковь в Афинах
 Посольская церковь в Риме

 Посольский приказ
 Посольское (Посо́льск) — село в Кабанском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Посольское».

Примечания